Smolanie – plemię południowosłowiańskie
 Smolińcy – plemię połabskie